L'Università Tishrīn () è una università pubblica siriana. Fondata nel 1971, è situata a Latakia.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Tishrīn, Università